Gołąb ou  Golab peut désigner :

Patronymie

  (1952- ), musicologue

Toponymie

 Gołąb, un village dans le powiat de Chełm ;
 Gołąb, un village dans le powiat de Lubartów ;
 Gołąb, un village dans le powiat de Puławy.